Неоптолем (, Neoptolemos) може да се отнася за:

 Неоптолем, в гръцката митология син на Ахил и Дейдамея
 Неоптолем I, цар на Епир, дядо на Александър Велики
 Неоптолем II, цар на Епир
 Неоптолем (Понт), адмирал на Митридат VI от Понт
 Неоптолем (син на Архабай) († 334 пр.н.е.), противник на Александър Велики
 Неоптолем (диадох) († 330 пр.н.е.), генерал на Александър Велики